Во́лость — низшая единица административно-территориального деления России и некоторых других стран, обычно сельская.

 Волости Китая — 4-й уровень административного деления КНР и Тайваня.
 Волости Латвии (, бывшая ciema padome — сельсовет) — в составе края (до июля 2009 — в составе района).
 Волость (, ) — название местной административно-территориальной единицы Финляндии до 1945 года, сейчас чаще — община или коммуна.
 Волость (мён) — один из уровней в Административном делении Республики Корея.

Топонимы 
 Волость — деревня в Емецком сельском поселении Холмогорского района Архангельской области.
 Волость — деревня в Зачачьевском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области.
 Волость — деревня в муниципальном образовании «Северодвинск» Архангельской области.
 Волость — река в Смоленской области России, левый приток Днепра.

Волости